Ники́та Дёмин:
 Дёмин, Никита Иванович (1905—1962) — советский военачальник.
 Дёмин, Никита Степанович (1910—1989) — советский военный политработник, Герой Советского Союза.